Roger Sperry (1913-1994), Amerikaans neuropsycholoog, Nobelprijs-winnaar 
Elmer Sperry (1860-1930), Amerikaans uitvinder
Sperry Corporation (1910-1986)

Geografie 
Sperry (Oklahoma)
Sperry Glacier